Журман — українське прізвище шляхетського роду Шеліга

 Журман Василь Матвійович (? — 1729) — військовий товариш Стародубського полку (1710), значний військовий товариш Стародубського полку (1718—1723), Значковий товариш Стародубського полку (1723).
 Журман (Зурман, Турченко, Турчиненко) Дмитро Андрійович (? — 1714) — осавул Стародубського полку (1669—1672), сотник Першої Стародубської сотні (1676—1678), обозний Стародубського полку (1688—1702), наказний стародубський полковник у часи Північної війни;
 Журман Ілля Васильович (бл. 1720—1783) — Генеральний суддя (1756—1781) Глухівського періоду в історії України, перший губернатор Новгород-Сіверського намісництва (1782—1783 рр.).
 Журман Матвій Дмитрович (? — бл. 1714) — військовий товариш Стародубського полку (1700).
 Журман Сергій Миколайович ( 25.12.1979, м. Лубни, Полтавська область) — заступник голови — керівник апарату Чернігівської обласної державної адміністрації, а з 19 вересня 2014 по 31 березня 2015 року — в.о. голови Чернігівської ОДА.

Джерела 

 Заруба В. М. Козацька старшина Гетьманської України, (1648—1782): персон. склад та родинні зв'язки / В. М. Заруба. — Дніпропетровськ. : ЛІРА, 2011.- 931 с.
 Кривошея В. В., Кривошея І. І., Кривошея О. В. Неурядова старшина. Гетьманщини. — К.: Стилос, 2009. — 432 с.

Посилання 

Українські прізвища